Paulchen (Diminutiv von Paul) steht für:

 Paulchen Panther, fiktive Figur in Der rosarote Panther (Fernsehserie)
 Paulchen (Filmserie)